BiH:
 Caparde (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Caparde (Osmaci, BiH), naselje u općini Osmaci